Changyŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Changyŏn (ort i Nordkorea), Södra Hwanghae, 
 Changyŏn-gun, kommun, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar